Barakani steht für:

Orte auf den Komoren:
 Barakani (Anjouan), auf der Hauptinsel Anjouan
 Barakani (Moheli), auf der Insel Mohéli

Orte in Mayotte:
 Barakani (Mayotte)

Siehe auch:
 Wadi Nahr al Barakani (Wādī Nahr al Barakānī) in Ash Shamayatayn, Taizz, Jemen
 Brakani in Lettland